Anthony Page est un nom pouvant désigner:

Anthony Page (1563-1593), martyr et prêtre catholique anglais
Anthony Page (né en 1935), réalisateur de film britannique

Voir aussi

Page, Anthony